Le tournoi de tennis de Charlotte est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1972, classée en catégorie WT Pro Tour, se dispute du 12 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith Court.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Charlotte
 Saison 1972 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
Charlotte
Tennis aux États-Unis en 1972
Tennis en septembre 1972